Конюшки — название населённых пунктов:

Россия 
 Конюшки — село в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Конюшки — деревня в Сычевском районе Смоленской области.

Украина 
 Конюшки — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области.
 Конюшки — село в Мостисском районе Львовской области.
Конюшки — до 1967 г. название села Квитневое в Дубенском районе Ровненской области.

См. также 

Конюшки-Тулиголовские 
Конюшки-Королевские